Beerman est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1901-1967), homme politique néerlandais
 (né en 1955), administrateur financier néerlandais
 (1921-2014), rabbi réformiste américain
 (née en 1923), peintre et imprimeuse américaine
 (née en 1999), joueur maltais de football

Voir aussi
, entreprise à rayons américaine

Homonymie de patronyme